Ел Сиријан има више значења:

 Ел Сиријан (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сиријан (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сиријан (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сиријан (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сиријан (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сиријан (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сиријан (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сиријан (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сиријан (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сиријан (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сиријан (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сиријан (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сиријан (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сиријан (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сиријан (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сиријан (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сиријан (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сиријан (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сиријан (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику